

Famiglie 
 Dunoyer de Segonzac – famiglia nobile francese

Persone 
 André Dunoyer de Segonzac – pittore, incisore e illustratore francese
 Benoît Dunoyer de Segonzac – compositore e bassista francese
 Louis Dunoyer de Segonzac – fisico francese
 Louis Dunoyer de Segonzac – compositore francese
 Pierre Dunoyer de Segonzac – partigiano e generale di brigata francese

Pagine correlate 
Segonzac